Абдулгазы

 Абдулгазы, Абулгазы () — название до 1945 года крымского села Вольное (Черноморский район)
 Абдулгазы () — второе название башкирского села Абдулгазино
 Абдулгазы (имя) — мужское имя у ряда тюркских народов

См. также 
Абдулгазин